Daniele Bucchioni – ufficiale e partigiano italiano
 Enzo Bucchioni –  giornalista, commentatore televisivo e opinionista italiano
 Roberto Bucchioni – allenatore di calcio e calciatore italiano